Inel poate fi:

 Inel, bijuterie
 Inelul Pescarului este însemnul Papalității.
 Inel sigilar
 Inel (matematică), structură algebrică
 Nebuloasa Inel, obiect ceresc care face parte din Catalogul Messier
 Inel II (cartier în Constanța)
 Inel I (cartier în Constanța)
 Tetralogia Inelul Nibelungilor este principala dramă muzicală a compozitorului Richard Wagner.
 Inelele constituie unul dintre aparatele de gimnastică masculină.
 Stăpânul inelelor este un roman scris de J. R. R. Tolkien.